Clouds (rockband), een Schotse rockband
 Clouds (single van The Source), een single van de Britse producer The Source
 Clouds (film van Justin Baldoni), een film van de Amerikaanse regisseur Justin Baldoni
 Clouds (film van Don Thompson), een film van de Amerikaanse regisseur Don Thompson